Brad может означать:
 мужское имя Брэд
 в музыке:
 Brad — американская рок-группа из Сиэтла.